Mahir004 может означать:

 Телефонный н
 2009 год, а также 1909, 1809, 1709, и т. п.
 Месяц сентябрь.
 Код субъекта Российской Федерации и Код ГИБДД-ГАИ Карачаево-Черкесской республики.

См. также 
 9 (число)